Per nave di linea si può intendere:
 Nave di linea – vascello, ovvero una nave da guerra  del XVII – XVIII secolo sufficientemente armata da prendere parte alla linea di fila, in questo senso è una traduzione letterale del termine inglese ship of the line;
 Nave di linea – nave mercantile che trasporta passeggeri o carico seguendo una rotta commerciale preorganizzata e fissa. Questo tipo di nave, per il servizio al quale è destinata, viene comunemente identificata con il vocabolo di origine inglese liner, ovvero, nave che serve su una determinata linea (rotta) marittima.